National Soccer League 1981 var den femte säsongen av Australiens National Soccer League. Till denna säsongen hade ligan utökats till 16 lag. Denna säsongen innehöll inget slutspel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor 
 ozfootball.net

1981 i Australien
1981
Fotbollssäsongen 1981